Emanuel Dion (* 1949 in Bad Lausick) ist ein deutscher Bildhauer und Maler der Konkreten Kunst. Er bezeichnet seine Kunst als Autarke Kunst. Zugleich ist er Designer des Minimalismus, Architekt des Funktionalismus und Akteur der Visuellen Poesie.

Leben und Wirken 
Emanuel Dion absolvierte 1968–1972 an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar ein Studium der Architektur. Es folgte an gleicher Stelle ein Forschungsstudium mit paralleler Lehrtätigkeit in Entwurfslehre und Elementarem Gestalten. 1976–1978 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Amt für industrielle Formgestaltung in Ost-Berlin, das er wegen ideologischer Diskrepanzen verließ. 1979 entschloss sich Dion, freiberuflich als Bildhauer und Maler zu arbeiten, jedoch bis zu seiner Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler der DDR (VBK), Sektion Plastik, im Jahr 1982 ohne Arbeits- und Ausstellungserlaubnis. Er fand seinen Weg in der Autarken Kunst (Autarchic Art, Art Autarchique) aus Geometrie und Farbe sowie seiner subjektiven Vision in der Folge von Bauhaus, De Stijl und Russischem Konstruktivismus – von allem anderen unabhängig.

1983–1984 beteiligte er sich an verschiedenen Symposien und Ausstellungen des VBK, bei denen mehrere von ihm geschaffene Skulpturen aus ungeklärten Umständen zerstört wurden. 1984 wurde er zum Austritt aus dem Bund der Architekten der DDR genötigt. 1987 erfolgte unter dem Vorwurf von Formalismus der Ausschluss aus dem VBK, was einem Berufsverbot gleichkam. 1989 beteiligte er sich mit mehreren Arbeiten an einer Mail-Art-Ausstellung mit Bauhausbezug in Alessandria (Italien). Nach der politischen Wende war es ihm möglich, Publikationen nachzuholen und sich an Wettbewerben und Ausstellungen zu beteiligen.

1995–1996 belegte Dion einen Lehrgang für Desktop-Publishing und Grafikdesign, der ihm den Einstieg in die Welt der digitalen Bilder ermöglichte. 1996–1998 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Gestaltung der Hochschule der Künste Berlin. 2002 hatte er seine erste Einzelausstellung in Berlin. 2018 wurde er ordentliches Mitglied der International Symmetrie Association (ISA) in Budapest. Im gleichen Jahr gründete er die autarchic-art.gallery, um der Autarken Kunst für Publikationen und Ausstellungen eine Heimstatt zu geben. Dion lebt und arbeitet in Berlin, Wien und an der Ostsee.

Werk 
Dions Arbeit zielt auf die Schaffung eines utopischen und darum perspektivischen, also zeitgemäßen Gesamtkunstwerks. Sein fundamentaler Slogan lautet: less is much more. Einerseits bezieht er sich damit auf den Architekten Mies van der Rohe, andererseits auf die Vertreter des Minimalismus in der bildenden Kunst. Zugleich bezieht er neben der minimalistischen Ästhetik Funktionales, Ökonomisches wie auch Ökologisches mit ein.

Als Bildhauer setzte Dion Anfang der 1970er Jahre seine bildnerischen Ideen auf der Basis von Kubus und Kugel am Stein sowie mit Metall und Holz um. In den 1990er Jahren bezog er industrielle Bauelemente wie Lochbleche, Beton- und Kalksandsteine mit Noppen wie auch USM-Teile in seine Arbeiten ein. Als Maler konkretisierte Dion mit Beginn der 1970er Jahre geometrische Bildideen innerhalb des horizontal-vertikalen und diagonalen Quadrats. Mit den Floating Squares (Schwebende Quadrate) kreierte er ab 2013 eine Weiterentwicklung des Quadrats im Sinne seiner Figur-Raum-Wirkung. Bildserien mit allen möglichen Variationen wurden in Acryl auf Leinen umgesetzt. Zu Kinetic Squares wurden diese, als er sich ab 2018 zur Visualisierung der GIF-Animation bediente.

Als Designer konzentriert sich Dion auf Minimal Design. Mit seinen cubical folding boxes schuf er 2013 selbsttragende, allumschließende Faltschachteln mit Griff, allein durch Falten einteiliger Papier oder Kartonschablonen ohne Aus- und Einschnitte. Damit realisierte er eine neue Dimension der Nachhaltigkeit von Herstellung, Materialnutzung, Funktion und Recycling. Als Architekt brachte er sich 1995 durch die Teilnahme am Wettbewerb für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin ein. In Verbindung mit zwei weiteren Objekten sollte ein Turm aus vorgespanntem Ziegelmauerwerk als zentrale Skulptur das weltweit höchste Bauwerk seiner Art werden.

Als visueller Poet kreierte Dion in den 1980er Jahren aus Wortmaterial durch Typewriting eine Kombination aus Geometrie und Text, das heißt, Text als Bild. Dabei bediente er sich auch der Stilmittel des Dadaismus als Hommage an Künstler wie Tristan Tzara, Raoul Hausmann, Hans Arp oder Kurt Schwitters. Erst 2018 publizierte er eine Auswahl seiner visuellen Poeme in seinem Buch weisst du machtst du – weis-machen, schwarz-machen, macht-machen.

Ausstellungen 
Einzelausstellungen:
 2002: drei botschaften meiner herkunft – der kubus und seine mantelfiguren, Cristallo Galerie, Berlin
 2018: schwebendes quadrat und kinetisches quadrat – ausgewählte neue arbeiten, Galerie im Atelier, Quartier McNair Berlin
 2019: mengengleich und flächengleich – neue schwebende quadrate, autarchic-art.gallery, Quartier McNair Berlin
Ausstellungsbeteiligungen:
 1983: Malerei – Grafik – Plastik, Bezirkskunstausstellung Berlin (VBK)
 1986: Das Urteil des Paris in der Kunst der DDR, Schlossmuseum Gotha
 1989: Mail Art Operation bauhaus 1919–1989, Alessandria (Italien)
 1995: Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Künstlerischer Wettbewerb, Schlossplatz Berlin

Literatur

Weblinks 
 Emanuel Dion im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek (DNB), abgerufen am 16. November 2022
 emanuel dion, fold-up green: grundlegender wandel der verpackung, abgerufen am 16. November 2022

Einzelnachweise 

Künstler der Konkreten Kunst
Bildhauer (Berlin)
Maler (Berlin)
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1949
Mann